Ménandre est un auteur comique grec de la fin du 
 Ménandre est un général d'Alexandre le Grand au 
 Mémandre est un gnostique du 1 siècle;
 Ménandre I est un roi indo-grec du , protecteur du bouddhisme.
 Ménandre le Rhéteur est un rhéteur grec de la fin du .
 Ménandre le Protecteur est un historien byzantin de la fin du .